Osoby:
 Satya Narayan Goenka

Kultura:
 Satya – indyjski film kryminalny

Zobacz też 
Pojęcia:
 satja – ideał w filozofii indyjskiej, to co istnieje poza złudzeniami, prawdziwie istniejąca rzeczywistość
 satja – powstrzymanie się od kłamstwa, jeden  z nakazów jama w jodze
 satjaloka – jedna z niebiańskich krain (loka) w hinduizmie
 satjajuga
 satjagraha

Osoby:
 Satja Pir
 Sathya Sai Baba